El topónimo Edwardsville puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Edwardsville, un pueblo en el estado de Alabama.
 Edwardsville, un municipio en el estado de Illinois. 
 Edwardsville, una ciudad en el estado anterior.
 Edwardsville, una ciudad en el estado de Kansas.
 Edwardsville, un distrito municipal en el estado de Pensilvania.